Schlaefli ist der Familienname folgender Personen:

 Roland Schlaefli (1928–2012), Schweizer Fotograf
 Samuel Schlaefli (* 1979), Schweizer Journalist und Filmproduzent

Siehe auch
 Schläfli